Příjmení Podlaha nosí více významných osobností:

 Antonín Podlaha (1865–1932) – pražský katolický biskup, teolog, archeolog, historik umění, profesor UK
 Jan Podlaha (* 1959) - český hokejista
 Josef Podlaha (1893–1975) – český chirurg
 Josef Podlaha (hokejista) – český hokejista
 Přemek Podlaha (1938–2014) – český moderátor